Белоцерковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Белоцерковцы — село в Пирятинском районе Полтавской области.
 Белоцерковцы — село в Бобровицком районе Черниговской области.

См. также 
 Белоцерковка